Protolaeospira är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pixell 1912. Protolaeospira ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Protolaeospira